Wyniki Grand Prix Węgier, trzynastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.

W tym wyścigu debiutował Robert Kubica.

Lista startowa

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|18-51
|align="center"|34
|-
|align="center"|12
| Jenson Button
|52-70
|align="center"|19
|-
|align="center"|3
| Kimi Räikkönen
|1-17
|align="center"|17
|}

Przypisy 

2006
Wegry
2006 na Węgrzech